Art Roth ou Arthur Roth peut faire référence à :

 Arthur Roth (1925-1993), un écrivain américain ;
 , un athlète olympique ;
 , un banquier américain.